Lotus – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne
 Lotus Cars – brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Team Lotus – zespół wyścigowy, wielokrotny Mistrz Świata Konstruktorów Formuły 1
 Lotus – seria gier komputerowych
 komonica (Lotus) – rodzaj roślin z rodziny bobowatych
 Lotus – amerykańska grupa muzyczna
 Lotus – album koncertowy zespołu Santana wydany w 1974
 Lotus – singel zespołu Dir en grey
 Lotus – siódmy studyjny album amerykańskiej piosenkarki Christiny Aguilery
 Lotus – zaginiony tankowiec, miejska legenda